Der JAC S4 ist ein zwischen 2018 und 2022 gebautes Kompakt-SUV des chinesischen Automobilherstellers JAC, das zwischen dem JAC S3 und dem JAC S5 positioniert ist.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Modell mit Verbrennungsmotor Ende Oktober 2018. Im November 2019 kam der S4 in China in den Handel. Die batterieelektrisch angetriebene Version JAC iEVS4 wurde im April 2019 im Rahmen der Shanghai Auto Show vorgestellt. Kurz darauf kam sie in China in den Handel. Ab September 2019 wurde das Fahrzeug in Mexiko als JAC Sei 4 verkauft. Anfang Dezember 2019 wurde das SUV auf dem brasilianischen Markt eingeführt. Dort wurde es als JAC T60 vermarktet. Bereits ein Jahr später ersetzte JAC dieses Modell durch den auf dem JAC X4 basierenden JAC T60 Plus. Die Elektroversion wurde auf der Vienna Autoshow im Januar 2020 auch auf dem österreichischen Markt eingeführt. Den Vertrieb übernahm RWA Raiffeisen Ware Austria.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website JAC S4 (chinesisch)
 Offizielle Website JAC iEVS4 (chinesisch)

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell